Tom Evans  peut désigner :
 Tom Evans (1882-1955), un joueur de rugby gallois ;
  (1947-1983), un musicien et compositeur anglais (Badfinger) ;
 Tom Evans (1968-), un triathlète canadien ;
 Tom Evans (1992-), un coureur de fond anglais.